Karafiat oder Karafiát ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Karafiát (1846–1929), tschechischer evangelischer Pfarrer und Schriftsteller und Publizist
 Karl Karafiat (1866–1929), böhmischer Geistlicher, Denkmalpfleger und Heimatforscher